Mit Kabinett Mosche Scharet werden mehrere Regierungen in Israel bezeichnet
Kabinett Mosche Scharet I (1954–1955)
Kabinett Mosche Scharet II (1955)